Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Реймонд, яка виступала в парі з Мартіна Навратілова.

Навратілова і Реймонд програли у чвертьфіналі парі Алісія Молік і Магі Серна.

Молік і Серна виграли титул, перемігши у фіналі пару Світлана Кузнецова і Олена Лиховцева з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Прописом вказано коло, в якому сіяна пара вибула.
 Світлана Кузнецова /  Олена Лиховцева (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
 Лізель Губер /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Кара Блек /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
Hastings Direct International Championships 2004 Doubles Draw 

Парний розряд
Hastings Direct International Championships